Aimé Boji (né en 1968), homme politique congolais.

 Boji, un ancien woreda (district) de l'ouest de l'Éthiopie ;
 Boji Chekorsa, woreda de la région Oromia, partie du précédent ;
 Boji Dirmeji, woreda de la région Oromia, voisin du précédent.

Boji peut également désigner :
 la boxe boji, une forme de boxe.